Наталья Ильинская:
 Ильинская, Наталья Алексеевна (род. 1918) — советский и российский реставратор и преподаватель.
 Ильинская, Наталья Глебовна (род. 1958) — российский учёный-филолог и преподаватель, ректор Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.